Zarzuela (Conca), municipi a la província de Conca (comunitat autònoma de Castella - la Manxa) 
 Zarzuela de Jadraque, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Zarzuela del Monte, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Zarzuela del Pinar, municipi de la província de Segòvia, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Palau de la Zarzuela, residència de la Família Reial Espanyola a Madrid 
 Teatro de la Zarzuela